Suovakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suovakari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Suovakari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar